Aldo Finzi (politicus) (1891–1944)
 Aldo Finzi (componist) (1897–1945)